Dumbo (1941), Ben Sharpsteen filmje
 Dumbo (2019), Tim Burton filmje
 Dumbo, Brooklyn, New York City egyik negyede